|-
| 186701 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186702 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186703 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186704 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186705 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186706 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186707 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186708 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186709 - ||  || 25 ianuarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 186710 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186711 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186712 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186713 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186714 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186715 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186716 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186717 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186718 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186719 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186720 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186721 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186722 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186723 - ||  || 30 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186724 - ||  || 31 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186725 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186726 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186727 - || 2004 CR || 9 februarie 2004 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 186728 ||  || 12 februarie 2004 || Wrightwood || 
|-
| 186729 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186730 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186731 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186732 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186733 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186734 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186735 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186736 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186737 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186738 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186739 - ||  || 13 februarie 2004 || Jonathan B. Postel || Bareggio
|-
| 186740 - ||  || 14 februarie 2004 ||  || 
|-
| 186741 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186742 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186743 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186744 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186745 - ||  || 14 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 186746 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186747 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186748 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186749 - ||  || 10 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186750 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186751 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186752 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186753 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186754 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186755 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186756 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186757 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186758 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186759 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186760 - ||  || 14 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186761 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186762 - ||  || 14 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 186763 - ||  || 14 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 186764 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186765 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186766 - || 2004 DG || 16 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 186767 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186768 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186769 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186770 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186771 - ||  || 18 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 186772 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186773 - ||  || 17 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186774 - ||  || 17 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186775 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186776 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186777 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186778 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186779 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186780 - ||  || 18 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186781 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186782 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186783 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186784 - ||  || 26 februarie 2004 ||  || 
|-
| 186785 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186786 - ||  || 29 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186787 - ||  || 29 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186788 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186789 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186790 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186791 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186792 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186793 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186794 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186795 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186796 - ||  || 14 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186797 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186798 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186799 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186800 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-